La saison 1999-2000 est la vingtième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Conférence Est

Conférence Ouest

Séries éliminatoires

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Hockey sur glace en 1999
Hockey sur glace en 2000
Saison de la LHO